

Patronymes
 Baptiste Serin est un joueur français de rugby à XV
 Bernard Serin est le président-directeur général de la société Cockerill Maintenance & Ingénierie (CMI) et le président du FC Metz.
 Henri Serin est un coureur cycliste belge
 Jacques Serin est un joueur français international de rugby à XV
 Lucien Serin est un joueur français international de rugby à XV

Toponymes 
 Serin, La Baraque de Serin et Camps de Serin sont des lieux-dits de la commune aveyronnaise de Luc-la-Primaube
 Serin-Gillet est un quartier (qui fut commune de 1832 à 1834) du  de Lyon

Monde animal
 Serin, nom vernaculaire du Serinus, oiseau de cage et de volière
 et tous ses dérivés :